

Geografia 
 Francia
 Pic Coolidge – montagna delle Alpi del Delfinato
 Stati Uniti d'America
 Coolidge – città della Contea di Pinal, Arizona
 Coolidge – città della Contea di Thomas, Georgia
 Coolidge – città della Contea di Hamilton, Kansas
 Coolidge – città della Contea di Limestone, Texas

Persone 
 Cassius Marcellus Coolidge – pittore statunitense
 Calvin Coolidge – politico statunitense
 Grace Anna Coolidge – first lady statunitense, moglie di Calvin
 Harold Jefferson Coolidge – zoologo statunitense
 Jennifer Coolidge – attrice statunitense
 Martha Coolidge – regista statunitense
 Rita Coolidge – cantante, compositrice e attrice statunitense
 William Auguste Coolidge – alpinista statunitense
 William David Coolidge – fisico statunitense

Altro 
 Butch Coolidge – personaggio fittizio, ideato da Quentin Tarantino
 Emma Coolidge – personaggio della serie televisiva Heroes